1-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 17 по 28 августа 1975 года в Мельбурне (Австралия) с участием 5 национальных сборных команд. Чемпионский титул и путёвку на летние Олимпийские игры в Монреале выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австралия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
5 команд-участниц провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты 

17 августа. Япония — Австралия 3:0 (15:4, 15:0, 15:2).
18 августа. Австралия — Новая Зеландия 3:0 (15:9, 15:2, 15:5).
22 августа. Япония — Китай 3:0 (15:1, 15:1, 15:4).
23 августа. Южная Корея — Австралия 3:0 (15:7, 15:0, 15:0).
Южная Корея — Китай 3:1 (11:15, 15:6, 15:10, 15:4).
Япония — Новая Зеландия 3:0.
Южная Корея — Новая Зеландия 3:0.
Китай — Новая Зеландия 3:0.
27 августа. Китай — Австралия 3:0 (15:1, 15:7, 15:6).
28 августа. Япония — Южная Корея 3:0 (15:4, 15:1, 17:15).

Итоги

Положение команд

Составы 
  Япония: Юко Аракида, Дзюри Ёкояма, Такако Иида, Кацуко Канэсака, Киёми Като, Норико Мацуда, Этико Маэда, Марико Окамото, Такако Сираи, Хироми Яно. Тренер — Сигэо Ямада.

4.  Австралия: Диана Бибрик, Сью Дэнси, Джули Келахер, Мирва Корхонен, Линн Ньюман, Марта Остермайер, Ингрид Рандва, Айя Раннико, Мэнди Риджуэй, Жанель Уэсли, Сью Фишер, Дениз Эванс. Тренер — Юхан Олеск.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 First Asian Volleyball Championships
 THE AUSTRALIAN VOLLEYBALL TEAM – THE 1970s

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1975 год в волейболе
Август 1975 года
Международные спортивные соревнования в Мельбурне
Международные соревнования по волейболу в Австралии
1975 год в Австралии
Квалификация на летние Олимпийские игры 1976